Alice du Royaume-Uni peut désigner :
 Princesse Alice du Royaume-Uni (1843–1878) ;
 Princesse Alice d'Albany (1883–1981) ;
 Alice, la duchesse de Gloucester (née Alice Montagu-Douglas-Scott) (1901–2004).